"Montecalvo" pode ser:
 Montecalvo Versiggia, comuna italiana da Lombardia
 Montecalvo Irpino, comuna italiana da Campânia
 Montecalvo in Foglia, comuna italiana do Marche

Desambiguações de topônimos